Payson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Payson (Arizona)
Payson (Illinois)
Payson (Utah)